La madrastra, telenovela chilienne (1981) ;
 La madrastra, telenovela mexicaine (2005) ;
 La madrastra, telenovela mexicaine (2022).